La Victoria Cup 2019 est la quatrième édition (la  de 2012 fut suspendue en cours de compétition) de la Coupe Victoria. Elle regroupe les équipes du Kenya, de l'Ouganda, de la Zambie et du Zimbabwe. La compétition se déroule du  au .

Participants 

Les rencontres entre le Kenya et l'Ouganda comptent pour l'Elgon Cup.

Classement 

|}

Attribution des pointsVictoire : 4, match nul : 2, défaite : 0 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués minimum ; défensif : défaite par 7 points d'écart maximum).

Règles de classementLorsque deux équipes sont à égalité au nombre total de points terrain, la différence se fait aux nombre de points terrains particuliers entre les équipes à égalité.

Détails des matches

Notes et références

Liens externes 
 Résultats sur le site officiel World rugby

Rugby à XV en 2019
Sport en juillet 2019